Miguel Grau Seminario, een Peruaanse admiraal.

schepen
 BAP Almirante Grau (1907), een voormalige Peruaanse bepantserde kruiser.
 BAP Almirante Grau (1959) (ex HMS Newfoundland), een voormalige Peruaanse lichte kruiser van de Crown Colonyklasse.
 BAP Almirante Grau (1973) (ex Hr. Ms. De Ruyter), een Peruaanse lichte kruiser van de De Zeven Provinciënklasse.
 BAP Almirante Grau (1986) (ex Hr. Ms. De Zeven Provinciën), de Peruaanse kruiser van de De Zeven Provinciënklasse Aguirre voerde van 1986 - 1988 de naam Almirante Grau.